W Rumunii
 Dăbâca – gmina w okręgu Kluż
 Dăbâca – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Toplița
 Dăbâca – wieś w okręgu Kluż, w gminie Dăbâca